Le placard peut être :

Menuiserie 
 Placard, meuble ou espace de rangement aménagé dans un mur ou au-dessus d’une porte.

Imprimerie 
 Placard, mode d'affichage d’une information destinée au public (par exemple, pour vendre un journal).
 Placard, œuvre d'art de type lithographique issue de la collaboration entre un artiste plasticien et un auteur.
 Placard, imprimé présentant des colonnes vierges destinées aux annotations.

Décorations honorifiques 
 Placard, réductions des décorations et médailles arborées sur la poitrine sous forme de rubans accolés.

Expression, argot 
Placard, en langage populaire est :
 un emplâtre, un cataplasme, etc.
 une cellule de prison.
 Une mise au placard, mise à l’écart d'un travailleur, à titre de sanction ou de harcèlement.

L'expression « être dans le placard » qualifie les personnes lesbiennes, gay, bies ou transgenres qui n'ont pas encore divulgué leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Similairement, l'expression « sortir du placard » (en anglais : to come out of the closet) désigne le fait de dévoiler ces aspects de son identité. Cela peut se faire auprès de  proches ou de façon publique.

Notes et références

Voir aussi 
 Grotte du Placard
 Le Placard

Homonymie